Palamedes puede referirse a:

 Palamedes (caballero del Rey Arturo), un caballero de la «Mesa Redonda».
 Palamedes de Argos, hijo de Nauplio, héroe de ingeniosidad proverbial en la mitología griega.